

Полтавський сільський округ — адміністративна одиниця, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Полтавський сільський округ — адміністративна одиниця, Атбасарський район, Акмолинська область